Andrew Davis je jméno a příjmení více osobností:

 Andrew Jackson Davis (1826–1910) – americký spiritualista
 Andy Davis (americký fotbalista) (1927–2007) – hráč amerického fotbalu za klub Washington Redskins 
 Andrew Davis (dirigent) (* 1944) – britský dirigent
 Andrew Davis (režisér) (* 1946) – americký filmový režisér
 Andrew M. Davis – americký astronom a geofyzik, univerzitní profesor na  University of Chicago
 Andrew Davis (obchodník) – zakladatel a prezident řetězce von Essen Hotels
 Andrew Davis – mluvčí Libertariánské strany USA
 Andy Davis – fiktivní postava z animovaného filmu Toy Story